Carlos XVI Gustavo de Suecia (nacido Carl Gustaf Folke Hubertus Bernadotte; Solna, 30 de abril de 1946) es el actual rey de Suecia, desde su ascenso al trono, tras la muerte de su abuelo paterno, el rey Gustavo VI Adolfo, el 15 de septiembre de 1973. Es también soberano de la Casa Real de Bernadotte. Ostentó el título de duque de Jämtland desde su nacimiento, hasta su ascenso al trono. Tras el fallecimiento de su padre y el ascenso el trono de su abuelo, en 1950, paso a ostentar el título de príncipe heredero de Suecia.

Su padre, el príncipe Gustavo Adolfo, duque de Västerbotten murió en un accidente de aviación en Dinamarca en 1947 y mientras que su madre, la princesa Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha, murió de cáncer en 1972.

El rey Carlos XVI Gustavo es el monarca que tiene menos poder en Europa, sufre dislexia, al igual que su hija mayor la princesa Victoria y su hijo el príncipe Carlos Felipe.

Nacimiento y primeros años

Nacimiento 

Carlos Gustavo nació el 30 de abril de 1946 a las 10:20 en el Palacio de Haga, siendo el único hijo varón del príncipe Gustavo Adolfo, duque de Västerbotten y de la princesa Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha. Recibió al nacer el título de duque de Jämtland.

Bautismo 

El 7 de junio de 1946, fue bautizado con los nombres de Carlos Gustavo Folke Huberto por el arzobispo Erling Eidem en la Capilla Real, llevado por su padre y su bisabuelo, el rey Gustavo V, que deseaba: «¡Qué el duque de Jämtland sea para el beneficio y disfrute del pueblo sueco!».

Fue bautizado en la pila bautismal de Carlos XI, usando el mismo vestido de lino blanco de batista que había sido usado por su padre en 1906 y más tarde sería usado por sus tres hijos. Sus padrinos fueron el rey Gustavo V, el príncipe heredero Gustavo Adolfo, la princesa heredera Luisa, el duque Carlos Eduardo de Sajonia-Coburgo-Gotha, el príncipe y la princesa heredera de Dinamarca, el príncipe heredero de Noruega, la princesa Juliana de los Países Bajos, el conde Folke Bernadotte af Wisborg y la condesa María Bernadotte af Wisborg.

Nombres 

 Carlos Gustavo: nombres usados de forma común en su familia como su abuelo materno Carlos Eduardo de Sajonia-Coburgo-Gotha, y su bisabuelo el rey Gustavo V, su abuelo el rey Gustavo VI Adolfo y su propio padre, el príncipe Gustavo Adolfo, duque de Västerbotten.
 Folke: por Folke Bernadotte
 Huberto: por un tío materno, el príncipe Huberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, que murió durante la Segunda Guerra Mundial.

Príncipe heredero 

El príncipe Carlos Gustavo es el más joven de cinco hermanos, siendo él el único varón. En 1950, con la muerte de su bisabuelo, el rey Gustavo V de Suecia, Carlos Gustavo se convirtió en el heredero, a los cuatro años de edad, ya que el 26 de enero de 1947 su padre, el príncipe Gustavo Adolfo, duque de Västerbotten, murió en un accidente de avión en el aeropuerto de Copenhague-Kastrup. Ese mismo año se trasladó junto con su madre y hermanas del Palacio de Haga a los apartamentos de la princesa Sibila en el Palacio Real de Estocolmo.

Tras concluir el bachillerato, el príncipe completó dos años y medio de estudios en el Ejército Real Sueco, en la Marina Real Sueca y en la Real Fuerza Aérea Sueca. Recibió el título de oficial en las tres ramas en 1968 y posteriormente se convirtió en capitán (Ejército y Fuerza Aérea) y teniente (Marina), antes de asumir el trono. También completó estudios académicos en historia, sociología, ciencias políticas, derecho y economía, en las universidades de Uppsala y Estocolmo.

Para prepararse para ser jefe de Estado, el príncipe siguió un programa de estudios creado desde la Corte: Estudió sobre el Parlamento sueco, Gobierno y Ministerio de Asuntos Exteriores. El príncipe también pasó un tiempo en la legación sueca de las Naciones Unidas y en la Agencia de Cooperación y Desarrollo Exterior sueca, trabajó en un banco en Londres, en la Embajada de Suecia en Londres, en la Cámara de Comercio Sueco en Francia y en una compañía privada francesa.

Ascenso al trono 

El día 15 de septiembre de 1973, Carlos Gustavo se convirtió en el rey de Suecia tras la muerte de su abuelo, el rey Gustavo VI Adolfo de Suecia. Fue entronizado en una ceremonia en el salón de Estado del Palacio Real de Estocolmo, el día 19 de septiembre de 1973. El rey Gustavo VI Adolfo fue el último monarca sueco que utilizó el título de «Por la gracia de Dios Rey de los suecos, de los godos y de los vendos» (en sueco: med Guds Nåde Sveriges, Götes och Wendes Konung; en latín: Dei gratia suecorum, gothorum et vandalorum Rex). Ese título era el tradicional desde que la monarquía hereditaria fue establecida en Suecia en 1544. En cambio, Carlos XVI Gustavo prefirió un título sencillo y objetivo: rey de Suecia (en sueco: Sveriges Konung), terminando así con la antigua titulatura.

Jubileo de Oro de Carlos XVI Gustavo 

En el año 2023, será marcado por el 50° aniversario del ascenso al trono sueco del actual monarca sueco.

Matrimonio y familia

Boda 

Se casó con la alemana de origen plebeyo Silvia Renate Sommerlath el 19 de junio de 1976 en la Catedral de San Nicolás de Estocolmo.

Hijos 

 Victoria, princesa heredera y duquesa de Västergötland, nacida el 14 de julio de 1977. Casada con Daniel Westling desde 2010.
 Príncipe Carlos Felipe, duque de Värmland, nacido el 13 de mayo de 1979. Casado con Sofía Hellqvist desde 2015.
 Princesa Magdalena, duquesa de Hälsingland y Gästrikland, nacida el 10 de junio de 1982. Casada con Christopher O'Neill desde 2013.

Nietos 

 Princesa Estela, duquesa de Östergötland, nacida el 23 de febrero de 2012.
 Princesa Leonor, duquesa de Gotland, nacida el 20 de febrero de 2014.
 Príncipe Nicolás, duque de Ångermanland, nacido el 15 de junio de 2015.
 Príncipe Óscar, duque de Escania, nacido el 2 de marzo de 2016.
 Príncipe Alejandro, duque de Södermanland, nacido el 19 de abril de 2016
 Príncipe Gabriel, duque de Dalecarlia, nacido el 31 de agosto de 2017.
 Princesa Adriana, duquesa de Blekinge, nacida el 9 de marzo  de 2018.
Príncipe Julián, duque de Halland, nacido el 26 de marzo de 2021.

Hermanas 

 Margarita, nacida el 31 de octubre de 1934, Sra. Ambler.
 Brígida, nacida el 19 de enero de 1937, princesa de Hohenzollern.
 Désirée, nacida el 2 de junio de 1938, baronesa Silfverschiöld.
 Cristina, nacida el 3 de agosto de 1943, Sra. Magnuson.

Fundación Mundial de Scouts 
El rey es el presidente honorario de la Fundación Mundial de Scouts, y a menudo participa en las actividades de los scouts tanto en Suecia como en el extranjero. Visita regularmente los Jamboree Scouts Mundiales, por ejemplo, el Campamento Internacional del Jamboree Mundial Dalajamb de 1979, organizado por Suecia, el Jamboree Mundial de 2002 celebrado en Sattahip, Tailandia, y el Jamboree Mundial del Centenario del Escultismo 2007 celebrado en Hylands Park, Inglaterra. También asistió al Jamboree Nacional de Scouts de 1981 en Virginia, Estados Unidos, y en 1982 recibió el Lobo de Bronce, la única distinción de la Organización Mundial del Movimiento Scout, otorgada por el Comité Scout Mundial por sus excepcionales servicios al escultismo mundial. También asistió al 22º Jamboree Scout Mundial. Dio un discurso el 6 de agosto de 2011 en la ceremonia de clausura con más de 40.000 personas mirando. La banda Europa también actuó para él cantando "The Final Countdown". El rey Carl Gustaf hizo una aparición en el Jamboree Nacional de Boy Scouts of America de 2013 en Virginia Occidental. Junto con el Rey Abdullah de Arabia Saudita, el rey Carl Gustaf ha apoyado el programa Mensajeros de la Paz.

Títulos, tratamientos y distinciones

Títulos y tratamientos 

 30 de abril de 1946-7 de junio de 1946: Su Alteza Real el príncipe Carlos Gustavo de Suecia.
 7 de junio de 1946-29 de octubre de 1950: Su Alteza Real el príncipe Carlos Gustavo, duque de Jämtland.
 29 de octubre de 1950-15 de septiembre de 1973: Su Alteza Real el príncipe heredero de Suecia, duque de Jämtland.
 15 de septiembre de 1973-presente: Su Majestad el rey de Suecia.

Condecoraciones suecas

Condecoraciones extranjeras

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial de la Casa Real de Suecia
Biografía por CIDOB (en español)

Monarcas reinantes
Reyes de Suecia del siglo XX
Reyes de Suecia del siglo XXI
Familia Real Sueca
Grandes maestres de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros grandes cruces con collar de la Orden de San Olaf
Reyes de Suecia (casa de Bernadotte)
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Grandes collares de la Orden del Infante Don Enrique
Grandes collares de la Orden de Santiago de la Espada
Grandes cruces de la Legión de Honor
Miembros de la Orden de la Jarretera
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Orden al Mérito de la República Italiana
Orden de Buena Esperanza
Miembros del Collar de la Orden del Libertador San Martín
Collares de la Orden Mexicana del Águila Azteca
Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio
Orden de Vasa
Orden de la Corona del Reino
Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Caballeros de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Comandantes grandes cruces de la Orden de la Espada
Grandes cruces de la Orden de la Doble Cruz Blanca
Lobo de Bronce
Luteranos de Suecia
Caballeros de la Orden de Carlos XIII